Chimera est une lampe ()  conçue par le designer italien Vico Magistretti en 1966 pour l'entreprise italienne Artemide qui a commencé sa production en 1969. C'est l'un des produits de design industriel le plus pertinent du .

La lampe est en Reglar, une matière plastique thermodurcissable constituée de fibres de verre imprégnées de résines polyester.

Notes et références

Bibliographie 
 A. Tassinari, Incontro con Vico Magistretti, in Cinquemattoni 4 avril 1973
 La forma della funzione, in Design Habitat, septembre 1973
 V. Magistretti, Appunti manoscritti, octobre 2004
 F. Irace, V. Pasca, Vico Magistretti architetto e designer, Milan, Electa 1999, 
 AAVV, Vico Magistretti. Intuizioni concettuali tra modernità e tradizione, Milan, RCS 2016, Lezioni di Architettura e Design, 
 M. T. Feraboli, Vico Magistretti, Milan, Il Sole 24 Ore 2011, 
 V. Pasca, Vico Magistretti. L'eleganza della ragione, Milano, Idea Books 1991, .

Voir aussi 
  Chimera, Archivio Vico Magistretti

Lampe
Design en Italie